USS Albacore je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Albacore (SP-571) 
 USS Albacore (SS-218) 
 USS Albacore (AGSS-569)

Albacore